Mu'a (Muʻa; "först" på många polynesiska språk) kan syfta på:
Mu'a (Tongatapu) – stad i Tonga.
Mu'a (Wallis) – distrikt på Wallisön i Wallis- och Futunaöarna